Shapur , Sapor  nom 
 Riu Shapur, al Fars 
 Shapur (ciutat de Fars), capital del districte de Shapur Kura
 Shapur Kura, antic districte de Fars